Reinholt ist der Familienname folgender Personen:

 Esben Reinholt (* 1993), dänischer Basketballspieler
 Steffen Reinholt (* 1966), dänischer Basketballspieler
 Tobias Reinholt (* 1995), dänischer Basketballspieler